Ко́улз () — английская фамилия. Известные носители:
 Коулз, Айзек (1780—1841) — американский политик, плантатор, личный секретарь Томаса Джефферсона и Джеймса Мэдисона.
 Коулз, Брайони (род. 1946) — британский археолог.
 Коулз, Джеффри (1871—1916) — британский стрелок, призёр летних Олимпийских игр 1908.
 Коулз, Ким (род. 1962) — американская телевизионная актриса и комедиантка.
 Коулз, Мэттью (1944—2014) — американский актёр, драматург.
 Коулз, Никола (род. 1972) — новозеландская гребчиха.
 Коулз, Уильям (1886—1960) — британский легкоатлет, чемпион летних Олимпийских игр 1908.
 Коулз, Филлип (1931—2023) — австралийский гребец-байдарочник и спортивный чиновник.
 Коулз, Фрэнсис (1866—1891) — лондонская проститутка, последняя жертва Уайтчепельских убийств.

См. также

Примечания